Cannone ist der Familienname folgender Personen:

 Cosimo Aldo Cannone (* 1984), italienischer Motorbootsportler
 Donato Cannone (* 1982), italienischer Straßenradrennfahrer
 Marco Cannone (* 1966), italienischer Mathematiker
 Niccolò Cannone (* 1998), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Cannone (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Romain Cannone (* 1997), französischer Fechter
 Sabino Cannone (* 1969), italienischer Bahnradsportler